Fala, en español habla o lengua es la denominación por la que los hablantes de diversas lenguas románicas de la península ibérica conocen a sus respectivas lenguas:
 Fala del valle de Jálama, en Extremadura (España).
 Eonaviego en Asturias (España).

También puede referirse a:
Fala, famoso perro del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.